Бикенбах може бити:

 Бикенбах (Бергштрасе), општина у њемачкој савезној држави Хесен у округу Дармштат-Дибург.
 Бикенбах (Хунсрик), општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат у округу Рајн-Хунсрик.